Stellihorn steht für

 Stellihorn, inneres, ein  hoher Berg südwestlich über St. Niklaus in der Weisshorngruppe der Walliser Alpen
 Stellihorn, äusseres, ein  hoher Berg südwestlich über St. Niklaus in der Weisshorngruppe der Walliser Alpen 
 Stellihorn, ein  hoher Berg der Weissmiesgruppe auf der östlichen Seite des Saastals in den Walliser Alpen
 Stellihorn, ein  hoher Berg im Bergstock des Faulhorns in den Berner Voralpen im Berner Oberland
 Stellihorn, ein anderer Name für das Rosenlaui beherrschende Gstellihorn ()

Stellihörner steht für
  inneres Stellihorn () und äusseres Stellihorn (), siehe oben unter Stellihorn